Barge (Italië), een gemeente in Italië.
 Toepolev Tu-85, de NAVO-codenaam voor het Sovjet-gevechtsvliegtuig.

Personen
 Harry Barge (1844 - 1919), Nederlands advocaat en politicus voor de RKSP.
 Ton Barge (1884 - 1952), Nederlands medicus en politicus voor de RKSP/KVP.

Schepen
 Sleepschip, een gesleept vrachtschip voor de binnenvaart; in het Engels en ook wel in het Nederlands: barge.
 De Gentse barge (schip, 2003), een trekschuit.

Zie ook 
 Barge aboard catamaran, een vervoerssysteem voor duwbakken.
 Barges (doorverwijspagina)